Ardil - estratégia ou objeto utilizado para atrair uma presa ou inimigo. Para garantir o sucesso da armadilha atraem-se os animais que vivem na região com iscas comestíveis (como carne, frutas, grãos e entre outros).
 Iscas - prato típico de Portugal, feito a partir de fatias finas de fígado fritas
 Instituto Superior de Ciências Aplicadas - instituição de ensino brasileira

Desambiguação